Атолинга има више значења:

 Општина Атолинга (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Атолинга (Атолинга, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику